Il doppio del torneo di tennis Ho Chi Minh Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Wesley Moodie che hanno battuto in finale Rohan Bopanna e Fred Hemmes 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Daniele Bracciali (primo turno)
 Vadim Kucenko /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Rik De Voest /  Wesley Moodie (Campioni)
 Noam Behr /  John Hui (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ho Chi Minh Challenger 2003